Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 248 dans le monde.

 Routes fédérales 248 et 248a en Allemagne
 Route nationale 248 en France